Kroonorde (België)
Kroonorde (Nederland)
Kroonorde (Pruisen)
Kroonorde (Württemberg)

Familie-orde van de Kroon van Indra van Pahang
Familie-orde van de Kroon van Sultan Azlan Shah
Huisorde van de Wendische Kroon
Keizerlijke Orde van de Kroon van Indië
Orde van de Eikenkroon
Orde van de IJzeren Kroon (Koninkrijk Italië)
Orde van de IJzeren Kroon (Oostenrijk)
Orde van de Italiaanse Kroon
Orde van de Kostbare Kroon
Orde van de Kroon (Perzië)
Orde van de Kroon (Coucy)
Orde van de Kroon (Joegoslavië)
Orde van de Kroon (Monaco)
Orde van de Kroon van Hawaï	
Orde van de Kroon van Johor	
Orde van de Kroon van Karel de Grote	
Orde van de Kroon van Kedah	
Orde van de Kroon van Kelantan
Orde van de Kroon van Koning Zvonimir	
Orde van de Kroon van Maleisië	
Orde van de Kroon van Pahang
Orde van de Kroon van Perak	
Orde van de Kroon van Perlis
Orde van de Kroon (Perzië)	
Orde van de Kroon van Roemenië
Orde van de Kroon van Selangor
Orde van de Kroon van Siam
Orde van de Kroon van Terengganu
Orde van de Kroon van Tunesië
Orde van de Kroon van Westfalen
Orde van de Kroon van Wijnruit
Orde van de Kroon van het Emiraat Buchara
Orde van de Kroon van het Rijk
Ridderlijke Orde van de Kroon van Kelantan
Verheven Orde van de Kroon van Kedah

Zie ook 
Orde van het Leven van de Kroon van Kelantan
Orde van Trouw aan de Kroon van Kelantan
Orde van Verdienste van de Beierse Kroon
Orde van Verdienste van de Pruisische Kroon